Villa Santa Lucía puede referirse a:

 Villa Santa Lucia degli Abruzzi, comuna italiana de la región de los Abruzzos; 
 Villa Santa Lucía, comuna italiana de la región de Lacio; o
 Villa Santa Lucía, localidad chilena en la región de Los Lagos.